Георги Миндов може да се отнася за:

 Георги Миндов (1863 - 1924), български преводач, учител и писател
 Георги Миндов (1882 - ?), български офицер, подполковник
 Георги Миндов, български актьор